Korpusy ludowego Wojska Polskiego
 2 Korpus Piechoty (1944)
 2 Korpus Piechoty (1949-1952)